Grande Saline kan syfta på:

Geografi

Haiti 

 Grande Saline (kommun), Artibonite, 
 Grande Saline (ort), Artibonite,

Se även
 Grand Saline